Троя́нки (др.-греч. Τρῳάδες, Trōiades; лат. Troades) — многозначный термин.

 Троянки — жительницы древней местности и города Трои.
 «Троянки» (415 год до н. э.) — трагедия древнегреческого драматурга Еврипида.
 «Троянки» (I век) — трагедия Луция Аннея Сенеки Младшего.
 «Троянки» (1971) — экранизация трагедии Еврипида греческим режиссёром Михалисом Какояннисом (фильм Греции, Великобритании и США).

См. также 
 Трахинянки